Шейман, Валерий Сергеевич (род. 1950) — актёр, народный артист России
 Шейман, Виктор Владимирович (род. 1958) — государственный деятель Белоруссии
 Шейман, Лев Аврумович (1924—2005) — литературовед, пушкинист, методист, специалист по преподаванию русской литературы в школе, этнокультуролог.